

Fumetti 
 Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) – serie a fumetti ideata nel 1984 da Kevin Eastman e Peter Laird

Cinema 
 Tartarughe Ninja alla riscossa (Teenage Mutant Ninja Turtles) – film del 1990 diretto da Steve Barron
 Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze (Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze) – film del 1991 diretto da Michael Pressman
 Tartarughe Ninja III (Teenage Mutant Ninja Turtles III) – film del 1993 diretto da Stuart Gillard
 Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) – film del 2014 diretto da Jonathan Liebesman
 Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – film del 2016 diretto da Dave Green

Serie animate 
 Tartarughe Ninja alla riscossa (Teenage Mutant Ninja Turtles) – serie animata del 1987
 Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) – serie animata del 2003
 Teenage Mutant Ninja Turtles - Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) – serie animata del 2012
 Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles - Il destino delle Tartarughe Ninja (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) – serie animata del 2018

Giochi 
 Teenage Mutant Ninja Turtles – gioco di ruolo

Videogiochi 
 Teenage Mutant Hero Turtles (Teenage Mutant Ninja Turtles) – videogioco arcade del 1989
 Teenage Mutant Hero Turtles (Teenage Mutant Ninja Turtles) – videogioco a piattaforme del 1989
 Teenage Mutant Ninja Turtles – videogioco del 2003